Die Abkürzung CGW steht für:

 Chicago Great Western Railroad
 Computer Gaming World

CGW